Paris já sediou várias Olimpíadas: 1900 e 1924 e sediará em 2024. Paris será a segunda cidade, nos Jogos Modernos, a sediar três Olimpíadas quando sediar os Jogos Olímpicos de 2024, sendo a outra Londres (1908, 1948, 2012 ). Los Angeles será a terceira em 2028 (1932, 1984, 2028).

O Comité Olímpico Nacional e Desportivo da França supervisiona os interesses da França nas Olimpíadas.

Jogos Olímpicos de 1900

Os Jogos Olímpicos de Verão de 1900 (os Jogos da II Olimpíada) foram a terceira Olimpíada moderna e a edição inaugural realizada fora de Atenas, na Grécia. O Comitê Olímpico Internacional os considera a segunda Olimpíada, descontando os Jogos Olímpicos Intercalares de 1906. Os Jogos Olímpicos de Verão de 1900 foram realizados simultaneamente com a Feira Mundial de 1900. Os eventos ocorreram entre 14 de maio de 1900 e 28 de outubro de 1900, com 28 nações participando de 95 eventos. A seleção francesa liderou a contagem não oficial de medalhas, terminando com três vezes mais medalhas do que o segundo colocado, os Estados Unidos, enquanto colocou dez vezes mais atletas.

Jogos Olímpicos de 1924

Os Jogos Olímpicos de Verão de 1924 (os Jogos da VIII Olimpíada) foram a segunda edição a ser realizada após a Primeira Guerra Mundial. Mostrando uma unidade coletiva após a guerra, 44 nações competiram em 126 eventos diferentes entre 4 de maio de 1924 e 27 de julho de 1924. A Alemanha não foi convidada para os jogos por motivos de segurança. Ao contrário da vez anterior em que a França sediou as Olimpíadas, os atletas franceses não tiveram um grande número de medalhas, terminando em terceiro lugar na contagem não oficial com apenas 28 medalhas.

Jogos Olímpicos de 2024

Os Jogos Olímpicos de Verão de 2024 (os Jogos da XXXIII Olimpíada) acontecerão de 27 de julho de 2024 a 12 de agosto de 2024. A candidatura de Paris para as Olimpíadas de 2024 foi anunciada como vencedora do processo de eleição em 13 de setembro de 2017, após tentativas malsucedidas de eleição para Olimpíadas anteriores. Esta será a terceira vez que Paris sediará as Olimpíadas.

Jogos Paralímpicos de 2024

Os Jogos Paralímpicos de Verão de 2024 será a décima sétima edição dos Jogos Paraolímpicos e acontecerão entre 28 de agosto de 2024 e 8 de setembro de 2024 após os Jogos Olímpicos de Verão e também serão disputados nos mesmos locais em Paris.

Referências

Ligações externas